Свободин — русская театральная фамилия-псевдоним.

Известные носители 
 Свободин, Александр Петрович (1922—1999) — театровед и театральный критик, драматург.
 Свободин, Григорий Семёнович (1882—1971) — советский театральный актёр и режиссёр, драматург.
 Свободин, Николай Капитонович (1898—1965) — советский актёр театра и кино.
 Свободин, Павел Матвеевич (1850—1892) — русский театральный актёр второй половины XIX века.